Häxkvastsvampar (Taphrinaceae) är en familj av svampar. Häxkvastsvampar ingår i ordningen Taphrinales, klassen Taphrinomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar